Еранка:

 Еранка (приток Берёзовой) — река в России, протекает в Пермском крае, Республике Коми.
 Еранка (приток Лобани) — река в РФ, протекает в Кировской области, Республике Удмуртия, Республике Марий Эл, Республике Татарстан.